Le Mari de l'Indienne (The Squaw Man) est une pièce d'Edwin Milton Royle adaptée plusieurs fois au cinéma :  
 Le Mari de l'Indienne (The Squaw Man) est un film d'Oscar Apfel et Cecil B. DeMille avec Dustin Farnum, sorti en 1914 ;
 Le Mari de l'Indienne (The Squaw Man), également intitulé Un cœur en exil, est un film de Cecil B. DeMille avec Elliott Dexter, sorti en 1918 ;
 Le Mari de l'Indienne (The Squaw Man) est un film de Cecil B. DeMille avec Warner Baxter, sorti en 1931.